Весна:
 «Весна» — музыкальная комедия (1947, режиссёр Григорий Александров).
 «Весна» — фильм Арво Круусемента (1969 год, «Таллинфильм»), экранизация одноименной повести Оскара Лутса.
 «Весна» — фильм Хонга Хау 2011 года.
 «Весна» — фильм ужасов Джастина Бенсона и Аарона Мурхеда 2014 года.